San Miguel Tlamahuco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel Contla, ort, Tlaxcala, Santa Cruz Tlaxcala, 
 San Miguel Tlamahuco, Totolac, ort, Tlaxcala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar